Strö kyrka kan syfta på:

 Strö kyrka i Skara stift
 Norra Strö kyrka i Lunds stift
 Västra Strö kyrka i Lunds stift
 Östra Strö kyrka i Lunds stift